Victory Motor Car Company steht für:

 California Motor Car Company, vorher Victory Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Victory Motor Company, alternativ Victory Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller